Кухтым — топоним в Добрянском районе Пермского края России.

 Кухтым (посёлок) — посёлок, ходит в состав Дивьинского сельского поселения.
 Кухтым (посёлок железнодорожной станции) — посёлок железнодорожной станции, входит в состав Дивьинского сельского поселения.
 Кухтым — река в России, протекает в Добрянском районе Пермского края, впадает в Вильву.